Hier sind die Gesänge aufgeführt, die im Stammteil des 2013 erschienenen katholischen Gebet- und Gesangbuchs Gotteslob enthalten sind. Es findet sich eine Konkordanz mit den Liednummern im Vorgängerbuch Gotteslob (1975) sowie dem Evangelischen Gesangbuch, einigen Regionalanhängen des Gotteslobs von 1975 und einigen Liederbüchern mit neuen geistlichen Liedern.

Neben dem Stammteil (Nummern < 700) gibt es regionale Anhänge für einzelne Bistümer und Regionen.

 Siehe auch: Weblinks Konkordanzen Köln, Würzburg

Abkürzungen 
G = Gesang, L = Lied, H = Hymnus, KV = Kehrvers, Resp = Responsorium, greg = gregorianisch, Lit = Litanei, NGL = Neues Geistliches Lied

ö = Lieder in ökumenischer Fassung, (ö) = gering abweichende ökumenische Fassung, EG = Evangelisches Gesangbuch
AA = Aachener Anhang (1985), B = Bistum Eisenstadt, Be = Erzbistum Berlin, E = Bistum Essen, FD = Bistum Fulda, Hi = Bistum Hildesheim; K = Bistum Gurk, Kö = Erzbistum Köln, OÖ = Bistum Linz, Ö = ehem. Österreich-Anhang, Pb = Erzbistum Paderborn, F/RS = Gemeinsamer Anhang (Erz-)Bistümer Freiburg und Rottenburg-Stuttgart, S = Erzbistum Salzburg, St = Bistum Graz-Seckau, T = Bistum Innsbruck, W = Erzbistum Wien, Wü = Bistum Würzburg 
LQ = Die Liederquelle, Diözese Linz; dmu = du mit uns, Diözese Graz-Seckau; D = „David 6“, Diözese Feldkirch

Liste der Gesänge

Weblinks: Liedkonkordanzen Köln, Würzburg 
  (PDF; 451 kB)
 Abgleich Gotteslob 1975 – Gotteslob 2013 für Stammteil und Bistum Würzburg

Römisch-katholisches Medium (Deutschland)
Römisch-katholisches Medium (Österreich)
!
Gotteslob